Tao Kiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiao Shui (vattendrag i Kina, Hunan), 
 Tao Jiang (vattendrag i Kina, lat 25,89, long 115,09), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar